Numéro six, Numéro 6 ou  (en anglais No. 6 ou Number Six) peut faire référence à :

Numéro six, un personnage de fiction  de la série télévisée Le Prisonnier créée par George Markstein et Patrick McGoohan en 1967 ;
Numéro six, un personnage de fiction de la série télévisée Battlestar Galactica ;
Numéro six, un roman de Hervé Bouchard paru en 2014 aux éditions Le Quartanier;
, un album de K-Bal ;
No. 6, une série de light novel en 9 tomes d'Atsuko Asano, adaptées en manga et en série animée.

Voir aussi
N6